Melmac is:

Melmac (merk), een merknaam van serviesgoed gemaakt van melamine. 
Melmac (planeet), een fictieve planeet uit de televisieserie Alf uit de jaren 80. 
 Een ska band uit Staten Island, New York van eind jaren 90.
SKV Melmac, een studentenkorfbalvereniging uit Tilburg, Nederland, wederopgericht in 2005.